Hemer bezeichnet

 Hemer, Stadt in Nordrhein-Westfalen

Hemer ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Hemer (Jochen Hemer; geboren 1946), Wissenschaftler und Autor, tätig am Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung
 Johanna Hilde Hemer (1892–1983), deutsch-amerikanische Pianistin, Überlebende des Holocaust
 Susan R. Hemer (Susan Hemer; geboren im 20. Jahrhundert), australische Anthropologin, Psychologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Hemert
 Hemmer